Almeida (Colombia), gemeente in Colombia;
 Almeida (Portugal), gemeente in Portugal;
 Almeida (freguesia), hoofdplaats in de gelijknamige gemeente in Portugal;

Personen:
 Francisco de Almeida, onderkoning van Portugees Indië
 Hugo Almeida, Portugees voetballer.
 Kaio de Almeida, Braziliaans zwemmer.